Plissenberg kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Plešný, kulle i regionen Ústí nad Labem, 
 Plešivec (berg i Tjeckien, Ústí nad Labem), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar